Der Prügelknabe steht für:

 Der Prügelknabe (1952), original The Stooge, US-amerikanischer Film von Norman Taurog
 Tatort: Der Prügelknabe, deutscher Fernsehfilm von Thomas Jauch (2003)

Siehe auch:
 Der Prinz und der Prügelknabe (Fernsehfilm 1995)
 Prügelknabe (Sündenbock)